Poya désigne :

Événements 
Poya (ou montée en alpage) est le nom de la transhumance dans les Alpes suisses. Ce nom est aussi utilisé en France en particulier dans la vallée de Chamonix dans les Alpes,
Une Poya est une peinture d'art populaire représentant cette transhumance et son cortège,
La Poya d'Estavannens est une fête populaire célébrant la montée à l'alpage qui a lieu à Estavannens, Suisse;
 Poya, « Le jour de la pleine lune », en Asie du Sud-Est et jour de célébration bouddhiste.

Lieux 
 Poya, une commune du Burkina Faso ;
 Poya-Obaga, une commune du Burkina Faso ;
 Poya, une commune de Nouvelle-Calédonie.
 Le Château de la Poya à Fribourg en Suisse ;
 La Poya, une caserne de l'armée suisse située à Fribourg en Suisse ;
 Le pont de la Poya, construit entre 2008 et 2014 à Fribourg en Suisse ;
 La Poya, un parc et un quartier de la localité de Fontaine en Isère, France ;

Personnes
 Pierre Poya de L'Herbay (1748-1834), député aux Etats généraux de 1789 pour le Berry.

Homonymie de toponyme